Detta är en lista över sjöar i Tranås kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Tranås kommun.

Lista

Externa länkar

Tranås kommun
 Lista